Bor har flere betydninger:

 Bor (grundstof) - metal, med atomnummer 5
 Bor (redskab)
 Sneglebor – er et bor der består af et skaft med enkel eller dobbelt spiral.
 Bor (by) – by i det sydlige Sudan, og er hovedstad i regionen Dschunqali, og ligger på breden til Den Hvide Nil.
 Bor (Serbien) - by i Serbien
 Bor (Värnamo kommun) – en svensk stationsby i Småland